

Toponyme 

 Rambo, un département et une commune rurale de la province du Yatenga, dans la région du Nord au Burkina Faso ;
 Rambo, le village chef-lieu de ce département ;
 Rambo-Foulbé, un autre village de ce département ;
 Rambo, un village du département et la commune rurale de Titao, dans la province du Loroum et la région du Nord au Burkina Faso.

Patronyme 

 Dack Rambo (1941-1994), acteur américain ;
 John Rambo (1943-), athlète américain ;
 Olivier Rambo (1974-), footballeur français.

Titres 

 Rambo,  roman de David Morrell publié en 1972.
 Rambo, série de films:
 Rambo (1982), film américain de Ted Kotcheff ;
 Rambo 2 : La Mission (1985), film américain de George Pan Cosmatos ;
 Rambo 3 (1988), film américain de Peter MacDonald ;
 John Rambo (2008), film américain de Sylvester Stallone ;
 Rambo: Last Blood (2019), film américain de Adrian Grunberg ;
 Rambo (1986), série télévisée d'animation américaine de 65 épisodes.

Personnages de fiction 
Rambo est un nom de fiction notamment porté par : 
 John Rambo, personnage principal de la saga Rambo, créé par David Morrell et interprété au cinéma par Sylvester Stallone ;

Autres 
 Jeux vidéo Rambo, série de jeux vidéo
 Rambo, variété de pomme américaine.
 Rocky Rambo Wei Nam Kam, un tueur canadien.

Notes et références